Perşembe (türk. Donnerstag) steht für:
 Perşembe (Zeitung), eine am Donnerstag als Beilage der taz erschienene deutsch-türkische Wochenzeitung, 2000–2002
 Perşembe (Ordu), türkische Stadt am Schwarzen Meer
 Perşembe (Çaycuma), türkische Ortschaft östlich von Çaycuma